Die Liste der Tagessieger der Vierschanzentournee verzeichnet in einem Kurzüberblick alle Sieger sowie in einer detaillierteren Auflistung zusätzlich die Zweit- und Drittplatzierten aller vier Einzelspringen der Vierschanzentournee seit ihrer ersten Austragung. In der Übersicht der Tagessieger sind zudem alle Springer aufgelistet, die mindestens ein Springen gewonnen haben.

Die Vierschanzentournee besteht seit 1953 und findet seitdem einmal im Jahr statt. Austragungsorte sind Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Die erfolgreichsten Springer sind Jens Weißflog und Bjørn Wirkola mit jeweils 10 Tages-Siegen. Erfolgreichster Tournee-Gesamtsieger ist der Finne Janne Ahonen mit 5 Erfolgen. Die Nationenwertung wird mit momentan 64 Tages-Triumphen von Österreich angeführt.  Beachte: Da während zweier Tournee-Austragungen, (2007/08 und 2021/22), jeweils Bischofshofen als Ersatz-Ort für das ausfallende Springen in Innsbruck fungierte, wurden die dort errungenen Tagessiege und übrigen Podestplätze auch dem tatsächlichen Schanzen-Ort Bischofshofen zugeordnet!  Die errungenen Podest-Ergebnisse des während der Tournee-Austragung 1955/56 für Bischofshofen wegen Schneemangels im angestammten Ort als Ersatz-Ort fungierenden Hallein, wurden statistisch-stimmig in der persönlichen sowie auch nationalen Übersicht, unter Rubrik Hallein aufgelistet.

Kurzüberblick

Details

Oberstdorf 
71 Springen [ Stand: 29. Dezember 2022 ]

Garmisch-Partenkirchen 
71 Springen [ Stand: 1. Januar 2023 ]

Innsbruck 
69 Springen [ Stand: 4. Januar 2023 ]  [ 2007/08 und 2021/22 3. + 4. Springen in Bischofshofen ]

Bischofshofen 
72 Springen [ Stand: 6. Januar 2023 ]  [ 1955/56 4. Springen in Hallein // 2007/08 und 2021/22 3. + 4. Springen in Bischofshofen ]

Tagessieger 

 Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Tagessiege bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Zweitplatzierungen verglichen, dann die Drittplatzierungen.
 Name: Nennt den Namen des Athleten. Aktive Springer sind fett markiert.
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet den letzten Podestplatz erzielte.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet erstmals einen Podestplatz erreichte.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet letztmals einen Podestplatz erreichte.
 Sieger: Nennt die Anzahl der Gesamtsiege.
 Zweiter: Nennt die Anzahl der Zweitplatzierungen.
 Dritter: Nennt die Anzahl der Drittplatzierungen.
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller Podestplätze.

Oberstdorf 
71 Springen  [ 1 Doppelsieg = 72 Sieger ] 
Stand: 29. Dezember 2022

Garmisch-Partenkirchen 
71 Springen  [ 1 Doppelsieg = 72 Sieger ] 
Stand: 1. Januar 2023

Innsbruck 
69 Springen  [ 1 Doppelsieg = 70 Sieger ] 
Stand: 4. Januar 2023

Bischofshofen 
72 Springen  [ kein Doppelsieg = 72 Sieger ] 
Stand: 6. Januar 2023

Hallein 
1 Springen 
Stand: 8. Januar 1956

Gesamt 
284 Springen  [ 3 Doppelsiege = 287 Sieger ] 
Stand: 6. Januar 2023

Nationenwertung

Oberstdorf 
71 Springen
Stand: 29. Dezember 2022

 [ 1× geteilter Rang 1 / 1× geteilter Rang 2 / 5× geteilter Rang 3 ]

Garmisch-Partenkirchen 
71 Springen
Stand: 1. Januar 2023

[ 1× geteilter Rang 1 ]

Innsbruck 
69 Springen  [ 2007/08 und 2021/22 3. + 4. Springen in Bischofshofen ] 
Stand: 4. Januar 2023

 [ 1× geteilter Rang 1 / 1× geteilter Rang 3 ]

Bischofshofen 
72 Springen[ 1955/56 4. Springen in Hallein // 2007/08 und 2021/22 3. + 4. Springen in Bischofshofen ] 
Stand: 6. Januar 2023

 [ 2× geteilter Rang 2 / 2× geteilter Rang 3 ]

Hallein 
1 Springen [ Stand: 8. Januar 1956 ]  [ 1955/56 4. Springen in Hallein ] 

 [ 1× geteilter Rang 2 ]

Gesamt 
284 Springen  [ 3 Doppelsiege = 287 Sieger ] 
Stand: 6. Januar 2023

 [ 3× geteilter Rang 1 / 3× geteilter Rang 2 / 8× geteilter Rang 3 ]

Siehe auch 
 Liste der Gesamtsieger der Vierschanzentournee

Weblinks 
 http://vierschanzentournee.com

!
Vierschanzentournee, Gesamtsieger